Uns, unnilseptium, de oude naam voor het element bohrium
 UNS, Unified Numbering System, een Amerikaans coderingssysteem voor metaallegeringen
 UNS, Unified Special, een type schroefdraad